

Codici 
 KMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Keetmanshoop (Namibia)

Informatica 
 Algoritmo di Knuth-Morris-Pratt (KMP) – un algoritmo di ricerca